Специальные символы () — 161-й блок стандарта «Юникод» и последний в Основной многоязычной плоскости. Занимает кодовые позиции с U+FFF0 по U+FFFF. Из содержащихся в блоке шестнадцати кодовых позиций задействованы лишь пять. Блок примечателен символом-заполнителем (�), относящимся к двум самым часто используемым символам в Юникоде, который в большинстве операционных систем (преимущественно в браузерах) отображаются, когда какой-либо символ Юникода не поддерживается самой системой пользователя или не включён в набор шрифта. В иных случаях вместо символа-заполнителя отображается белый вертикальный прямоугольник (▯).

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 UTF-8

Примечания

Ссылки 
 Официальная таблица символов Консорциума Юникода